Victoria af Baden (; ; 7. august 1862 i Karlsruhe – 4. april 1930 i Rom) var dronning af Sverige fra 1907 og gift med Gustav V.

Biografi 
Victoria blev født som prinsesse af Baden og var datter af storhertug Frederik 1. af Baden og Louise af Preussen. Hun var oldedatter af kong Gustav 4. Adolf af Sverige. 

Da Victoria af Baden 20. september 1881 giftede sig med Sveriges kronprins Gustav, senere Gustav V, blev hun prinsesse af Sverige og Norge samt hertuginde af Värmland.

I Sverige var hun hertuginde af Värmland, kronprinsesse og fra 1907 dronning af Sverige. I Norge var hun kronprinsesse frem til unionsopløsningen 1905.

Børn 
Dronning Victoria og kong Gustav 5. af Sverige fik tre sønner: 
 Gustav 6. Adolf af Sverige (1882-1973), konge 1950-1973. 
 Prins Wilhelm, hertug af Södermanland (1884-1955), Wilhelm blev far til Lennart Bernadotte (1909-2004), Lennart var først hertug af Småland, fra 1951 greve af Wisborg. 
 Prins Erik, hertug af Västermanland (1889-1918), ugift.

Forfædre

Eksterne links 

Dronninger af Sverige
Riddere af Serafimerordenen
Huset Zähringen
Personer fra Karlsruhe